San Alberto puede referirse a:

 las siguientes personas:
 San Alberto de Gambron, monje del ;
 San Alberto de Lodi, obispo del ;
 San Alberto de Montecorvino; abad italiano del ;
 San Alberto de Lieja, o San Alberto de Lovaina, obispo y mártir del ;
 Alberto de Vercelli, o San Alberto de Jerusalén, obispo de los siglos   y ;
 José Antonio de San Alberto, religioso español de la orden carmelitana de actuacón en el Virreinato del Río de La Plata;
 San Alberto de Castro, canon de los siglos   y ;
 San Alberto Magno, religioso dominicano del ;
 San Alberto de Mesina, también llamado San Alberto de Sicilia y San Alberto Trapani, religioso de los siglos   y ;
 San Alberto Chmielowski, fraile franciscano de los siglos   y ;
 San Alberto Hurtado Cruchaga, sacerdote chileno del ;
 San Alberto de Cashel, ;
 San Alberto Pandoni, obispo del ;
 los siguientes lugares:
 Departamento San Alberto, división administrativa de la Provincia de Córdoba, Argentina;
 San Alberto, localidad de la Provincia de Misiones, Argentina;
 San Alberto, municipio del departamento de César, Colombia;
 San Alberto, barrio de Sopeñano, Provincia de Burgos, España; o
 San Alberto, barrio de Málaga, España.
 Villa San Alberto, localidad en la Provincia de Buenos Aires, Argentina;